Brocke ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Brocke (1884–1933), Bauingenieur, Beigeordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr (1919–1933)
 Bernhard vom Brocke (* 1939), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Carl Brocke (1887–??), deutscher SS-Führer
 Edna Brocke (* 1943), israelisch-deutsche Judaistin, Anglistin und Politologin
 Erwin Brocke (1921–2004), Vizepräsident des deutschen Bundessozialgerichtes
 Felix Brocke (* 1988), deutscher Schauspieler
 Heinrich Brocke (1895–1969), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Helmut Brocke (* 1948), deutscher Rechtsanwalt, Verwaltungsjurist und Wahlbeamter
 Michael Brocke (* 1940), deutscher Judaist
 Sonja vom Brocke (* 1980), deutsche Lyrikerin
 Wulf Rüdiger Brocke (* 1946), deutscher Politiker (CDU), MdHB

Siehe auch:
 Brockes